Аксайский ярус, аксай (Є3ak) — ярус верхнего отдела кембрийской системы в Общей стратиграфической шкале России, третий снизу. В Международной стратиграфической шкале соответствует большей части Цзяншаньского яруса (яруса 9) и нижней части яруса 10 (возраст около 490 млн лет).

Назван по имени реки Аксай в горах Малого Каратау (Южный Казахстан); выделен Г. Х. Ергалиевым в 1980 году.

В пределах отложений этого яруса в его стратотипическом разрезе у реки Кыршабакты лежат 6 трилобитовых зон. В основании яруса лежит трилобитовая зона Pseudagnostus pseudangustilobus.

Примечания 

Кембрийский период
Геологические ярусы